Saint Théodore désigne de nombreux saints.

Les plus célèbres sont Théodore Tiron (Théodore d'Amasée) et Théodore le Stratilate appelés en Grèce "Les saints Théodore".

Saints catholiques et orthodoxes 
Classés par ordre chronologique du décès présumé :
 Théodore de Thrace († vers 130), martyr avec saint Pausilippe ; fêté le 15 avril.
 Théodore de Tamassos († ), disciple de saint Héraclide ; fêté le 4 octobre.
 Théodore de Pergé († ), martyr en Pamphylie avec sa mère sainte Philippa ; fêté le 19 avril.
 Théodore de Carthage († vers 250), martyr compagnon des saints Térence, Africain, Maxime et Pompée ; fêté le 10 avril.
 Théodore Tiron († 303), mégalomartyr appelé aussi Théodore le Conscrit ou Théodore d'Amasée, soldat romain décapité à Euchaïta dans le Pont, aujourd'hui le village d'Avka (Avgat)/Beyözü près de Mecitözü dans la province de Çorum, Turquie ; fêté le 17 février en Orient et le 9 novembre en Occident. La date du  semble être le jour de la dédicace de l’église qui lui est consacrée à Rome au pied du Mont Palatin. 
 Théodore de Candaule († vers 303), martyr avec les saints Océan, Ammien et Julien au village de Candaule près de Nicomédie ; fêté le 4 septembre.
 Théodore de Cagliari († 303), martyr à Cagliari ; fêté le 5 janvier.
 Théodore de Cyrène (évêque) († vers 310), évêque de Cyrène en Libye, martyr ; fêté le 4 juillet.
 Théodore de Thmuis († 316), diacre martyr avec Donat (évêque) et Macaire (prêtre) ; fêté le 22 mai.
 Théodore de Thébaïde († 367), solitaire dans la Thébaïde ; fêté le 28 décembre. 
 Théodore le Sanctifié († 368), moine de Tabennèse, successeur de Pacôme le Grand ; fêté le 16 mai. 
 Théodore le Stratilate († ), ou Théodore le Stratélate, général dans l'armée impériale, martyr à Héraclée, capitale de la province du Pont sous Licinius ; fêté le 8 février en Orient et le 7 février en Occident.
 Théodore de Tibériopolis († 361), évêque et martyr ; fêté le 28 novembre.
 Théodore d'Antioche († 361), martyr ; fêté le 24 novembre.
 Théodore de Nicomédie († 364), martyr avec Médimnos, Urbain et 80 compagnons prêtres et diacres ; fêté le 5 septembre.
 Théodore Trichinas († ), moine ; fêté le 20 avril.
 Théodore de Rhôsos († 412), abbé ; fêté le 15 janvier. 
 Théodore le Sacristain, contemporain de Saint Grégoire le Grand au  ; fêté le 26 décembre.
 Théodore du Dauphiné († 575), son crâne est vénéré à Saint-Chef ; fêté le 19 octobre. 
 Théodore de Marseille († 594), évêque de Marseille ; fêté le 3 février. 
 Théodore de Chora († 595), fondateur du monastère de Chora ; fêté le 8 janvier.
 Théodore archevêque d'Alexandrie († 606), évêque ; fêté le 3 décembre. 
 Théodore d'Anastasiopolis ou Théodore de Sykéon († 613), évêque ; fêté le 22 avril. 
 Théodore d'Ancyre (), évêque d'Ancyre et confesseur ; fêté le 3 novembre.
 Théodore de Cantorbéry († 690), archevêque ; fêté le 19 septembre. 
 Théodore le Marqué (), martyr de l'iconoclasme avec Théophane le Marqué ; fêté le 27 décembre.
 Théodore d'Édesse († 825), évêque, c'est peut-être lui qu'on appelle Aboukara ; fêté le 19 juillet.
 Théodore le Studite († 826), higoumène du Stoudion ; fêté le 11 novembre et le 26 janvier.
 Théodore de la Grande-Grotte (), cofondateur du monastère de Méga Spílaion ; fêté le 18 octobre.
 Théodore de Béotie (), disciple de saint Nicétas de Thèbes ; fêté le 23 juin.
 Théodore de Cythère († 922), diacre et père de famille puis moine ; fêté le 12 mai.
 Théodore de Kiev (), martyr avec son fils Jean, premiers martyrs de Russie ; fêté le 12 juillet.
 Théodore  de Rostov († 1024), premier évêque de Rostov ; fêté le 8 juin.

Saints orthodoxes 
Classés par ordre chronologique du décès présumé :
 Théodore martyr d'Alexandrie (+ ?), laïc martyr ; fêté le 12 septembre.
 Théodore de Constantinople († 685), archevêque de Constantinople ; fêté le 27 décembre.
 Théodore prince de Mourom (), fils de Constantin de Tchernigov ; fêté le 21 mai.
 Théodore des Grottes de Kiev (), moine et martyr avec saint Basile ; fêté le 11 août.
 Théodore Gavra († 1180), martyr, gouverneur de Chaldia ; fêté le 2 octobre.
 Théodore prince de Novgorod († 1233), fils aîné de saint Alexandre de la Néva ; fêté le 5 juin.
 Théodore prince de Iarosav († 1299), dit aussi de Smolensk, devenu moine au seuil de la mort ; fêté le 19 septembre. 
 Théodore de Novgorod († 1392), fol en Christ ; fêté le 19 janvier. 
 Théodore l'archevêque de Rostov († 1394), iconographe fondateur du monastère de la Dormition ; fêté le 28 novembre. 
 Théodore l'ermite de Rostov († 1409), ermite avec saint Paul ; fêté le 22 octobre.
 Théodore de Vrsac († 1594), évêque de Vrsac, hiéromartyr ; fêté le 29 mai. 
 Théodore de Mytilène († 1784), néo-martyr père de famille de Lesbos qui fut pendu ; fêté le 30 janvier. 
 Théodore de Byzance († 1795, néo-martyr à Constantinople ; fêté le 17 février.
 Fiodor Kouzmitch, dit « Théodore l'ancien tsar » († 1864), moine ; fêté le 20 janvier.
 Théodore de Russie († 1938), prêtre, martyr par la main des Communistes en Russie.

Références 

Theodore
Theodore